

Astronomia 
 B8 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 B8 – codice vettore IATA di Eritrean Airlines

Altro 
 B8 – formato standard ISO 216 per la carta